

Geografia
 Roche-en-Régnier – comune francese di 498 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Loira

Persone
 Charles Regnier (1914-2001) – attore, sceneggiatore e regista tedesco
 François-Séraphin Régnier-Desmarais (1632-1713) – abate, diplomatico, grammatico e poeta francese
 Henri de Régnier (1864-1936) – scrittore e poeta francese
 Michel Regnier in arte Greg (1931-1999) – fumettista e scrittore belga naturalizzato francese
 Natacha Régnier (1972) – attrice belga
 Nicolas Régnier (1591-1667) – pittore fiammingo
 Nicole Regnier (1995) – calciatrice colombiana
 Regnier de Graaf (1641-1673) – anatomista olandese
 Régnier Pot (1362-1432) – nobile borgognone
 René-François Régnier (1764-1881) – cardinale e vescovo cattolico francese